Non-Fiction (engl. BE/AE, ‚Nichtfiktion(ales)‘) bezeichnet:

 ein künstlerisches Genre (insbesondere in der Literatur, aber auch beim Film); vgl. einstweilen Fiktion#Fiktion im Verhältnis zu nicht-fiktionalen Darstellungen
 Non-Fiction (Band), eine amerikanische Metalband